Sandoná kan syfta på:

Colombia 

 Sandoná (kommun), Nariño, 
 Sandoná (ort), Nariño,